Ángel Vargas puede referirse a:

El cantante de tango Ángel Vargas, seudónimo de José Lomio; o
El escritor, periodista y político Ángel María Vargas.